Квета Пешке і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Ліза Реймонд і Франческа Ск'явоне з рахунком 7–5, 7–6(7–1).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Homepage in English 
Doubles Draw 

2007
Zurich Open